Peña Amarilla ist der Name folgender Orte:

 Peña Amarilla (Beni) im Departamento Beni, Bolivien
 Peña Amarilla (Potosí) im Departamento Potosí, Bolivien
 Arroyo Peña Amarilla im Municipio de San Juan Cotzocón, Mexiko